Stati Uniti d'America
 Troutdale – città della contea di Multnomah, Oregon
 Troutdale – città della Contea di Grayson, Virginia